KND steht für:
 Kassenärztlicher Notdienst, siehe Ärztlicher Notdienst
 Kindernotdienst, siehe Kinder- und Jugendnotdienst
 Kladensko-nučická dráha, eine Montanbahn bei Prag 
 Norddeich Radio, als ehemaliges Rufzeichen
 Kids next door, eine US-amerikanische Zeichentrickserie
 Flughafen Kindu (IATA-Airport-Code), Demokratische Republik Kongo
 Kan Air (ICAO-Code), thailändische Regionalfluggesellschaft

Abkürzung